Nachschon steht für:

 Nachschon (Bibel), eine biblische Person
 Nachshon ben Zadok, einen jüdischen Gelehrten im 9. Jahrhundert 
 Emmanuel Nachschon, einen israelischen Diplomaten
 Nachschon (Kibbuz), einen israelischen Kibbuz
 Operation Nachschon, eine Militäroperation der jüdischen Hagana im Mandatsgebiet Palästina
 Nachschon (Infanteriebataillon)
 Nachschon-Einheit, eine operative Einheit im israelischen Justizvollzug